Kahta (district), Turks district in de provincie Adıyaman
Kahta (stad), de hoofdstad van dit district